Århundreder: 11. århundrede f.Kr. – 10. århundrede f.Kr. – 9. århundrede f.Kr.

Begivenheder 

 993 f.Kr. – Amenemope efterfølger Psusennes I som konge af Ægypten.
 967 f.Kr. – Kong Salomon bliver konge af Israel.
 935 f.Kr. – Zhou gong wang, konge af Zhou-dynastiet i Kina dør.
 935 f.Kr. – Tiglath-Pileser II konge af Assyrien dør.
 934 f.Kr. – Zhou yi wang bliver konge af Zhou-dynastiet i Kina.

 
Århundreder